Miejscowości w Polsce
 Piegonisko-Kolonia – część wsi Romanów w woj. łódzkim w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Piegonisko-Kolonia – wieś w woj. wielkopolskim w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny